New Berlin, un village du comté de Sangamon, dans l’Illinois.
 New Berlin Township, un township du comté de Sangamon dans l'Illinois.
 New Berlin, un village du comté de Chenango dans l'État de New York.
 New Berlin, une ville du comté de Chenango dans l'État de New York.
 New Berlin, un borough du comté d'Union en Pennsylvanie.
 New Berlin, une ville du comté de Guadalupe, au Texas.
 New Berlin, une ville du comté de Waukesha, dans le Wisconsin.

Voir aussi 
 
 
 East Berlin
 
 Berlin Township
 Nuevo Berlín